Centreville puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
Centreville (Alabama)
Centreville (Illinois)
Centreville (Maryland)
Centreville (Míchigan)
Centreville (Misisipi)
Centreville (Virginia)